Shame est un nom commun provenant de l'anglais signifiant le plus couramment honte. Il peut faire référence à :

Cinéma et téléfilms 
Shame, le titre original du film La Tare d'Emmett J. Flynn, sorti en 1921 ;
Shame, le titre anglais du film suédois La Honte d'Ingmar Bergman, sorti en 1968 ;
Shame, un film australien de Steve Jodrell sorti en 1987 ;
Shame, un film de Steve McQueen sorti en 2011 ;
Shame, un téléfilm diffusé en 1992 ;

Musique 
Shame, Shame, Shame, chanson disco de Shirley & Company, 1974 ;
Shame, un groupe de rock britannique actif depuis 2014 ;
Shame, un album du groupe Brad sorti en 1993 ;
Shame, une chanson du groupe Monrose sortie en single en 2006 ;

Autres 
Shame est le titre original de La Honte, un roman de Salman Rushdie publié en 1983 ;
Shames, le bedeau d'une synagogue.

Homonymie de titre